Modick ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Modick (* 1951) deutscher Schriftsteller
 Walter Modick (* 1951) deutscher Fußballspieler und Trainer